Get It Right (album) - album van Aretha Franklin
 Get It Right (Aretha Franklin) - single van bovenstaand album
 Get It Right (Diplo) - single
 Get It Right (Glee) - single